Die US-amerikanische Fußballnationalmannschaft der Frauen (, USWNT) ist die erfolgreichste Nationalmannschaft der Welt im Frauenfußball. Sie wurde viermal Weltmeister, viermal Olympiasieger sowie siebenmal Sieger des CONCACAF Women’s Gold Cup. Die USA sind damit neben Deutschland und Norwegen das einzige Land, das Olympiasieger, Weltmeister und Kontinentalmeister wurde. Zudem sind die „US-Girls“ das erste Team gewesen, welches sich ausschließlich aus professionellen Fußballerinnen zusammensetzte.

Im März 2004 wurden zwei ihrer großen Vorbilder, Michelle Akers und Mia Hamm, vom brasilianischen „Jahrhundertfußballer“ Pelé als einzige Frauen in die Liste der FIFA 100 gewählt, in der die – anders als der Name vermuten lässt – 125 besten damals noch lebenden Fußballer aufgeführt sind. Beide auserwählte Spielerinnen sind nicht mehr aktiv. 37 Spielerinnen der US-Mannschaft haben bereits mindestens 100 Länderspiele bestritten, elf sogar mindestens 200 (nur zwei chinesische Spielerinnen, Gemma Fay, Birgit Prinz, Patrizia Panico, Katrine Pedersen, Therese Sjögran und Caroline Seger aus Europa, die Kanadierinnen Christine Sinclair, Sophie Schmidt und Diana Matheson sowie die Japanerin Homare Sawa und die Brasilianerin Formiga haben ebenfalls mindestens 200 Spiele bestritten). Mit den nicht mehr aktiven Kristine Lilly und Christie Pearce sowie Carli Lloyd stellen die USA drei von vier Spielerinnen mit mindestens 300 Länderspielen.

Mit 723 Länderspielen haben die USA die meisten Länderspiele aller Frauen-Nationalmannschaften bestritten, davon wurden  % gewonnen. Nur 12,9 % der Spiele waren aber Auswärtsspiele, wogegen z. B. die deutsche Mannschaft 29 % ihrer Spiele in gegnerischen Stadien bestritt und die Neuseeländerinnen nur 16 % ihrer Spiele daheim bestritten. 21,7 % der Spiele wurden gegen Mannschaften der eigenen Konföderation (CONCACAF) bestritten, die deutsche Mannschaft bestritt dagegen 72,2 % ihrer Spiele gegen Mannschaften der eigenen Konföderation (UEFA). Die Spiele USA gegen Kanada sind mit 65 Begegnungen die häufigsten Länderspielpaarungen im Frauenfußball und gegen China gab es die meisten interkontinentalen Vergleiche (58).

Die Mannschaft der USA stand von März 2008 bis Dezember 2014 auf Platz 1 der FIFA-Weltrangliste und wurde dann von Deutschland abgelöst, übernahm aber durch den Sieg bei der WM 2015 wieder Platz 1. Nachdem die Mannschaft beim SheBelieves Cup 2017 nur den vierten Platz belegte, verlor sie im März 2017 Platz 1 wieder an die deutsche Mannschaft, konnte ihn aber im Juni 2017 wieder zurückerobern.

Im November 2022 endete eine Serie von 71 Heimspielen ohne Niederlage, als die USWNT in einem Freundschaftsspiel mit 1:2 gegen Deutschland verlor. Durch die Niederlage verloren sie rechnerisch Platz 1 in der FIFA-Weltrangliste an Deutschland, konnten diesen aber durch einen 2:1-Sieg drei Tage später zurückerobern und verhindern, dass erstmals vier Spiele hintereinander verloren wurden. Denn vor den Spielen gegen Deutschland hatten sie auch in England gegen Europameister England und in Spanien gegen die Spanierinnen verloren.

Turnierbilanz

Weltmeisterschaft

Olympische Spiele 

 1996: 1. Platz
 2000: 2. Platz
 2004: 1. Platz
 2008: 1. Platz
 2012: 1. Platz
 2016: Viertelfinale
 2020: 3. Platz
 2024: qualifiziert

Die Teilnehmer für 2020 wurden bei einem Turnier im Februar 2020 in den USA ermittelt.

Panamerikanische Spiele 
Die USA nahmen zweimal am Fußballturnier der Frauen bei den Panamerikanischen Spielen teil. Dabei wurde jeweils ein Juniorinnenteam ins Rennen geschickt, das dort überwiegend gegen A-Nationalmannschaften antrat.
 1999: Sieger (es nahm die U-18-Mannschaft teil)
 2003: nicht teilgenommen
 2007: Zweiter (es nahm die U-20-Mannschaft teil)
 2011: nicht teilgenommen
 2015: nicht teilgenommen
 2019: nicht teilgenommen

Mittel- und Nordamerikameisterschaft (CONCACAF Women’s Gold Cup) 
 1991: 1. Platz
 1993: 1. Platz
 1994: 1. Platz
 1998: nicht teilgenommen
 2000: 1. Platz
 2002: 1. Platz
 2006: 1. Platz
 2010: 3. Platz
 2014: 1. Platz
 2018: 1. Platz
 2022: 1. Platz

Anmerkung: Bisher verloren die USA nur ein Spiel bei der Meisterschaft, 2010 im Halbfinale gegen Mexiko.

Algarve-Cup 
Die US-Nationalmannschaft ist mit 10 Titeln Rekordsieger beim Algarve-Cup, einem Turnier, an dem alljährlich nahezu alle der besten Frauen-Nationalmannschaften teilnehmen. Zwischen 2003 und 2011 wurde immer das Finale erreicht. Schlechteste Platzierung ist der siebte Platz der 2014 nach einem Remis und zwei Niederlagen in den Gruppenspielen sowie dem Sieg gegen Nordkorea, den Gruppensieger der Gruppe C erreicht wurde.

Vier-Nationen-Turniere

China 
Die USA sind Rekordsieger beim jährlich im Januar in China ausgetragenen Vier-Nationen-Turnier. Nachdem ab 2012 schwächere Mannschaften eingeladen wurden, nahmen die USA nicht mehr teil.

Brasilien 
 2009 bis 2013: Nicht teilgenommen
 2014: 2. Platz
 2015 und 2016: Nicht teilgenommen
 2019 und 2021: Nicht teilgenommen

U.S. Cup 
 1995: 1. Platz
 1996: 1. Platz
 1997: 1. Platz
 1998: 1. Platz
 1999: 1. Platz
 2000: 1. Platz
 2001: abgebrochen wg. 9-11
 2002: 1. Platz

Verschiedene 
 Mundialito:
 1985: 4. Platz (erstes Länderspiel)
 1986: 2. Platz
 1988: 3. Platz
 FIFA-Frauen-Einladungsturnier 1988: Viertelfinale
 Chiquita Cup 1994 in den USA: 1. Platz (Teilnehmer: USA, Deutschland, China und Norwegen)
 Tournoi International Feminin 1995 in Frankreich: 1. Platz (Teilnehmer: USA, Frankreich, Italien und Kanada)
 Brazil Cup 1996: 1. Platz (Teilnehmer: USA, Brasilien, Russland und Ukraine)
 Goodwill Games 1998 in den USA: 1. Platz (Teilnehmer: USA, China, Norwegen und Dänemark)
 Australia Cup 2000: 1. Platz (Teilnehmer: USA, Schweden, Australien und Tschechien)
 DFB Women Centenary Tournament 2000: 1. Platz (Teilnehmer: USA, Norwegen, China und Deutschland)
 SheBelieves Cup:
 2016: 1. Platz (Teilnehmer: USA, Deutschland, England und Frankreich)
 2017: 4. Platz (Teilnehmer: USA, Deutschland, England und Frankreich)
 2018: 1. Platz (Teilnehmer: USA, Deutschland, England und Frankreich)
 2019: 2. Platz (Teilnehmer: USA, Brasilien, England und Japan)
 2020: 1. Platz (Teilnehmer: USA, Spanien, England und Japan)
 2021: 1. Platz (Teilnehmer: USA, Brasilien, Kanada und Argentinien)
 2022: 1. Platz (Teilnehmer: USA, Island, Tschechien und Neuseeland)
 2023: 1. Platz (Teilnehmer: USA, Japan, Brasilien und Kanada)
 Tournament of Nations 2017: 2. Platz (Teilnehmer: USA, Australien, Brasilien und Japan)
 Tournament of Nations 2018: 1. Platz (Teilnehmer: USA, Australien, Brasilien und Japan)

Ehrungen 
Als erste Fußballmannschaft wurde das Team 1999 mit dem von Sports Illustrated vergebenen Preis für den Sportsman of the Year ausgezeichnet. Ein Novum war im gleichen Jahr ebenfalls die Sportler des Jahres-Auszeichnung von Associated Press, die zuvor noch nie an eine Mannschaft im Damensport gegangen war.

Aktueller Kader 

Am 1. Februar 2023 wurden 23 Spielerinnen für den SheBelieves Cup 2023 nominiert.

All-Time-Best XI 

Im Dezember 2013 wurden aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums des US-Fußballverbandes die besten Nationalspielerinnen gewählt, von denen drei zum Zeitpunkt der Wahl noch aktiv waren. An der Wahl nahmen neben Medienvertretern auch aktuelle und ehemalige Spielerinnen, Trainer(innen) und Schiedsrichterinnen teil. Bis auf Alex Morgan hatten zum Zeitpunkt der Wahl alle Spielerinnen mehr als 100 Länderspiele bestritten.

Rekordspielerinnen 

In der Geschichte des US-Frauenfußballs haben bereits drei Spielerinnen mindestens 300, 13 Spielerinnen mindestens 200 und 41 Spielerinnen mindestens 100 Einsätze im Trikot der Nationalmannschaft absolviert.

Rekordtorschützinnen 

In der Geschichte des US-Frauenfußballs haben bereits sieben Spielerinnen mindestens 100 und 22 Spielerinnen mindestens 30 Tore im Trikot der Nationalmannschaft erzielt.

Stand: 22. Februar 2023

Rekordtorhüterinnen 

In der Geschichte des US-Frauenfußballs haben bereits zwei Torhüterinnen mehr als 100 Spiele im Trikot der Nationalmannschaft bestritten, die übrigen Torhüterinnen deutlich weniger. Mit ihrem 190. Einsatz wurde Hope Solo am 21. Februar 2016 alleinige Weltrekordhalterin. Im Juli 2017 wurde sie von Schottin Gemma Fay übertroffen, die mit 203 Spielen ihre Karriere kurz danach beendete.

Bisherige Trainerinnen und Trainer 

Anmerkung: Zahlen gemäß Statistik der USSF.

Spiele gegen Nationalmannschaften deutschsprachiger Länder 
Alle Ergebnisse aus US-amerikanischer Sicht.

Deutschland 
Die US-amerikanische Fußballnationalmannschaft der Frauen ist die einzige Mannschaft, die gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen eine positive Bilanz hat.

Schweiz 
Das erste Spiel gegen die Schweiz bestritt die U-23-Mannschaft, im August 2014 spielte erstmals die A-Nationalmannschaft gegen die Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen.

Österreich 
Bisher gab es noch keine Spiele gegen die österreichische Auswahl.

Siehe auch 

 Liste der Länderspiele der US-amerikanischen Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Fußballnationalmannschaft der Vereinigten Staaten

Weblinks 

 U.S. Women's National Team auf der Website des US-Fußballverbands (englisch)
 Alle Länderspiele der Nationalmannschaft (englisch)

Einzelnachweise 

Vereinigte Staaten
 
Nationalmannschaft (Vereinigte Staaten)
Fussballnationalmannschaft